«Грюнвальдская битва» — грандиозная по размерам (почти 10 метров в ширину) картина польского художника Яна Матейко, написанная в 1878 году и хранящаяся в Национальном музее (Варшава).

Сюжет картины — Грюнвальдская битва (1410), в которой войска Королевства Польши и Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского разгромили немецкий Тевтонский орден.

Картина Матейко получила международную известность как характернейший пример романтического национализма. Русский живописец Илья Репин так писал об этой картине:
Масса подавляющего материала в «Грюнвальдской битве». Во всех углах картины так много интересного, живого, кричащего, что просто изнемогаешь глазами и головой, воспринимая всю массу этого колоссального труда. Нет пустого местечка: и в фоне, и вдали — везде открываются новые ситуации, композиции, движения, типы, выражения. Это поражает, как бесконечная картина Вселенной.

Человек в львиной шкуре, бьющий магистра Ульриха фон Юнгингена, держит в руках копьё Судьбы, которое хранилось в Вавельском замке.

Во время Второй мировой войны Геббельс распорядился уничтожить картины «Грюнвальдская битва» и «Прусская дань», объявив награду в 10 млн марок за информацию об их местонахождении. Картина была спрятана патриотами близ Люблина; несколько человек были казнены за отказ раскрыть нахождение тайника.

Персонажи

Примечания 

Картины Яна Матейко
Картины 1878 года
Картины из собраний Национального музея в Варшаве
Батальные картины
Сражения в изобразительном искусстве